Het ATP-toernooi van Boekarest 2008 (met de officiële naam BCR Open Romania 2008) werd gespeeld van 8 tot en met 14 september 2008. Plaats van handeling waren de gravelbanen van de BNR Arena in de Roemeense hoofdstad Boekarest.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Finales

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema 

Boekarest
ATP-toernooi van Boekarest